Kayah kan syfta på:

Geografi

Myanmar 

 Kayahstaten, region,

Liberia 

 Kayah (klan i Liberia), River Cess County, 

Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar